Cerberus steht für:

 Cerberus, lateinische Namensform von Kerberos, Höllenhund in der griechischen Mythologie
 (1865) Cerberus, Asteroid
 Cerberus (Gattung), Gattung der Wassertrugnattern (Homalopsidae)
 Cerberus Capital Management, US-amerikanische Investmentgesellschaft
 Unternehmen Cerberus, Durchbruch deutscher Kriegsschiffe durch den Ärmelkanal (1942)
 HMVS Cerberus, britischer Monitor, Baujahr 1868 
 Cerberus FTP Server, Software
 Cerberus AG, Marktführer für Brandmeldeanlagen, 1941 von Ernst Meili gegründet, ab 1998 bei Siemens Building Technologies

geografische Objekte:
 Cerberus-Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Cerberus Peak, Berg in den Churchill Mountains, Antarktika
 Cerberus Valley, Tal im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Cerberus Fossae
 Mount Cerberus
 Kerberos (Begriffsklärung)